Max Warschawski (1925 -2006), grand rabbin français, père de Michel Warschawski.
 Michel Warschawski (1949 -), journaliste et militant pacifiste d'extrême gauche israélien, fils de Max Warschawski.

Voir aussi 
 Seth Warshavsky
 Lana et Lilly Wachowski
Patronyme juif